Busquets ist der Familienname folgender Personen:

 Blanca Busquets (* 1961), spanische Journalistin und Romanautorin
 Carles Busquets (* 1967), spanischer Fußballtorwart
 Joan Busquets († 2010), spanischer Clown, Produzent und Veranstalter
 Maria Amèlia Pedrerol i Busquets (* 1950), katalanische Sängerin und Liedermacherin
 Mario Busquets Jordá (* 1935), spanischer Priester und Prälat von Chuquibamba
 Miguel Busquets (1920–2002), chilenischer Fußballspieler
 Milena Busquets (* 1972), spanische Übersetzerin, Journalistin und Romanautorin
 Narciso Busquets (1931–1989), mexikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Oriol Busquets (* 1999), spanischer Fußballspieler
 Ricardo Busquets (* 1964), puerto-ricanischer Schwimmer
 Sergio Busquets (* 1988), spanischer Fußballspieler